

Toponyme 
Givenchy-en-Gohelle est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.
 Givenchy-le-Noble est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
 Givenchy-lès-la-Bassée est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.

Patronymes 

 Jean-Claude Taffin de Givenchy, marquis de Givenchy (1925-2009), est le cofondateur de la marque de haute couture française Givenchy avec Hubert.
 Hubert Taffin de Givenchy, comte de Givenchy (1927-2018) à Beauvais (Oise), est le créateur de la marque de haute couture française Givenchy.

Sociétés 
 Givenchy, qui était au départ une maison de haute couture créée par Hubert de Givenchy et Jean-Claude de Givenchy en 1952, est devenue une marque de luxe : couture, parfums, maroquinerie, bijoux, etc.
 Parfums Givenchy est une entreprise de parfumerie créée en 1957 par Hubert de Givenchy, grand couturier français, fondateur de la maison de haute couture Givenchy en 1952.